Архиепархия Жуис-ди-Форы  () — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Жуис-ди-Фора, Бразилия. В митрополию Жуис-ди-Форы входят епархии Леополдины, Сан-Жуан-дел-Рея. Кафедральным собором архиепархии Жуис-ди-Форы является собор святого Антония Падуанского.

История 

1 февраля 1924 года Римский папа Пий XI выпустил буллу Ad sacrosancti apostolatus officium, которой учредил епархию Жуис-ди-Форы, выделив её из архиепархии Марианы.

28 марта 1942 года епархия Жуис-ди-Форы передала часть своей территории в пользу возведения новой епархии Леопольдины.

14 апреля 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Qui tanquam Petrus, которой возвёл епархию Жуис-ди-Форы в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 

 епископ Justino José de Sant’Ana (4.07.1924 — 9.06.1958);
 архиепископ Geraldo María de Morais Penido (9.06.1958 — 1.12.1977) — назначен вспомогательным епископом Апаресиды;
 архиепископ Juvenal Roriz (5.05.1978 — 7.02.1990);
 архиепископ Clóvis Frainer (22.05.1991 — 28.11.2001);
 архиепископ Eurico dos Santos Veloso (28.11.2001 — 28.01.2009);
 архиепископ Gil Antônio Moreira (28.01.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad sacrosancti apostolatus officium , AAS 16 (1924), стр. 421 
 Bolla Qui tamquam Petrus , AAS 55 (1963), стр. 379

Ссылки 

 Официальный сайт  
 Информация  

Католические епархии Бразилии